Sokograd bezeichnet folgende Objekte:

 Eine verbreitete Bezeichnung für eine Stadt und Gemeinde in Bosnien und Herzegowina, siehe Šipovo
 Eine Festung in der serbischen Gemeinde Sokobanja, siehe Sokograd (Festung)